Blister kan syfta på:

 Blister – dialektalt namn för bladvass
 Blister – dialektalt namn för jolster
 Blister - dialektalt för att vissla, se Lyckseledialekt
 Blister - en salva som användes mot olika fysiska åkommor hos häst, se blistersalva